Kanal D se poate referi la următoarele canale de televiziune:                             
 Kanal D, un canal din Turcia                   
 Kanal D România, un canal din România